W89 peut faire référence à :
 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux ultraviolets, d’après la classification internationale des maladies ;
 W89, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres